Op het US Open 2004 speelden de mannen  in het dubbelspel van 30 augustus tot en met 12 september. De als derde geplaatste Bahamaan Mark Knowles en Canadees Daniel Nestor wonnen het toernooi door in de finale de als dertiende geplaatste Indiër Leander Paes en de Tsjech David Rikl met 6-3 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2004